Plaats in Indonesië
 Kaliombo (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kaliombo (Paninggaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kaliombo (Pecangaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Kaliombo (Kota Kediri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kaliombo (Purwosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java